Лозовка () — село,
Валковский сельский совет,
Полтавский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5324080305. Население по переписи 2001 года составляло 256 человек.

Географическое положение 
Село Лозовка находится на расстоянии в 1,5 км от сёл Каплуновка, Валок и Долина.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.

Известные уроженцы 

 Гордиенко, Пётр Павлович — Герой Советского Союза.

Примечания